Las siglas CSN pueden designar a:

 Consejo de Seguridad Nuclear de España.
 Consejo de Seguridad Nacional de España.
 Comunidad Sudamericana de Naciones.
 Companhia Siderúrgica Nacional de Brasil.
 Centro Sismológico Nacional de Chile.
 Crosby, Stills & Nash, grupo musical de Estados Unidos.
 Comcast Sports Network, cadena de televisión de Estados Unidos.
 Armada de los Estados Confederados de Estados Unidos.
 Cooperativa Financiera (México) una empresa de locales en Monterrey dedicados a la finanza.

Siglas